

Guaraciaba, municipalité de l'État du Minas Gerais
Guaraciaba, municipalité de l'État de Santa Catarina

Guaraciaba do Norte, municipalité de l'État du Ceará

Homonymie de toponyme